Korwin ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Korwin-Mikke (* 1942), polnischer Politiker
 Joseph Korwin-Kossakowski (1772–1842), litauischer General, Adjutant von Napoleon
 Wawrzyniec Korwin, siehe Laurentius Corvinus (1465–1527), schlesischer Gelehrter
 Wiktor Lwowitsch Korwin-Körber (1894–1970), russisch-sowjetischer Flugzeugbauer

KORWiN steht als Kurzform für:
 eine konservativ-libertäre Partei in Polen, siehe Wolność

Siehe auch:
 Corvin
 Korvin